Ло́зово () — община в Республике Македония. Расположена в центре страны. Население составляет 2858 человек (2002 год).

Административный центр — село Лозово.

Площадь территории общины 166,32 км².

Граничит с общинами Республики Македонии:
 на западе — с общиной Велес;
 на северо-востоке — с общиной Свети-Николе;
 на юго-востоке — с общиной Штип;
 на юге — с общиной Градско.

В состав общины входят 11 сёл: Аджибегово, Аджиматово, Бекирлия, Дорфулия, Гюземелци, Каратманово, Кишино, Лозово, Милино, Сарамзалино и Кёселари.

Этническая структура населения в общине по переписи 2002 года:
 македонцы — 2471 чел.;
 турки — 157 чел.;
 арумыны — 122 чел.;
 албанцы — 35 чел.;
 боснийцы — 34 чел.;
 сербы — 27 чел.;
 остальные — 12 чел.

По территории общины протекает река Азмак.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии